El príncipe imperial Andrés Aleksándrovich de Rusia (San Petersburgo, 24 de enero de 1897 - Faversham, 8 de mayo de 1981) fue un miembro de la Familia Imperial Rusa. Hijo del gran duque Alejandro Mijaílovich de Rusia y la gran duquesa Ksenia Aleksandrovna de Rusia, fue también el sobrino mayor del emperador Nicolás II de Rusia. Después de la Revolución Rusa, pasó mucho tiempo de su vida en el exilio en el Reino Unido y fue después promovido para reclamar el trono imperial.

Su vida en la Rusia Imperial 

El príncipe Andrés Aleksándrovich nació en el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Fue el segundo hijo y primer varón de los grandes duques Alejandro Mijaïlovich y Ksenia Aleksandrovna de Rusia. También nieto de Alejandro III a través de su madre, él no tenía derecho al título de Gran Duque de Rusia porque él sólo era bisnieto del zar Nicolás I por la línea patrilineal.
A pesar de sólo ser un príncipe de Rusia, él recibió una salutación de 21 tiros de salva (el cual solo estaba reservado para los grandes duques de Rusia, mientras que los príncipes de Rusia recibían 15) a instancias de su abuela la emperatriz-viuda María Fiodorovna.

En su juventud, antes de la I Guerra Mundial, el príncipe Andrés viajaba frecuentemente por Europa con sus padres. En Biarritz, Francia conoció a Eduardo VII del Reino Unido en el hotel del palacio. El príncipe Andrés se unió a las filas de la Marina de Rusia y sirvió bajo su padre el gran duque Alejandro Mijaílovich de Rusia. Luego llegó a ser teniente en la guardia montada, cuyo coronel en jefe fue su tío el emperador Nicolás II. Poco antes de la revolución fue el único miembro de su familia en acompañar a su tía, la emperatriz Alejandra, y sus cuatro primas a sus últimas visitas a las iglesias de Nóvgorod.

Revolución y Exilio 

Durante la Revolución Rusa de 1917 el príncipe Andrés fue aprisionado junto a sus padres y su abuela la emperatriz-viuda en Dulber, un palacio en la villa de Koreiz en Crimea. Él escapó de la suerte que tuvieron sus primos, quienes fueron asesinados por los bolcheviques, cuando los soldados alemanes lo liberaron en 1918. En diciembre de 1918, abandonó Rusia con su padre a bordo de la nave HMS Marlborough, de la Marina Real Británica con el objetivo de asistir a la Conferencia de Paz de París.

Durante el exilio, vivió en Francia y en el Reino Unido. El príncipe Andrés fue también protector de la Orden de Malta, así también como miembro fundador de la Asociación de la Familia Románov.
En 1949, el príncipe se mudó a la Casa Provender, en Faversham, Kent que era propiedad de la familia de su segunda esposa.
Esa casa tuvo fama por ser un de pabellón de caza de Eduardo de Woodstock.

Sucesión Imperial 
 
El príncipe Andrés fue promovido por algunas personas al considerarlo como el legítimo heredero al trono ruso, bajo la ley de sucesión británica al ser el pariente más cercano de su tío, el último emperador Nicolás II. De todos modos, en Rusia opera otra ley de sucesión.

Matrimonios e hijos 

El príncipe Andrés casó con doña Elisaveta Ruffo (1886-1940) en Yalta, el 12 de junio de 1918. Ella era la hija de don Fabrizio Ruffo, duque de Sasso-Ruffo, y de la princesa Natalia Meshcherskaya, descendiente de los Stróganov. Tuvieron 3 hijos :

 Ksenia Andreyévna Románova (1919-2000)
 Miguel Andréyevich Románov (1920-2008)
 Andrés Andréyevich Románov (1923)

Después de que su esposa muriera a causa del cáncer durante la Segunda Guerra Mundial, él se casó con Nadine Sylvia Ada McDougall (1908-2000) en Norton, Kent, el 21 de septiembre de 1942, matrimonio del que nació una hija :

 Olga Andreyévna Románova (1950)

Fallecimiento 
El príncipe Andrés falleció en su casa en Faversham, el 8 de mayo de 1981 a los 84 años de edad. Fue sepultado en un cementerio local.

Títulos y Tratamientos 

 Su Alteza Serenísima el Príncipe de Sangre Imperial, Andrés Aleksándrovich de Rusia.

Ancestros

Referencias 

Romanov
Matrimonios morganáticos
Nacidos en San Petersburgo